Gérard Charasse (né en 1944), homme politique français, député SRC de l'Allier, lointainement apparenté à Michel Charasse ;
 Michel Charasse (1941-2020), homme politique français, sénateur RDSE du Puy-de-Dôme et ancien ministre.